Пумпянский — еврейская топонимическая фамилия.

 Пумпянский, Алексей Леонидович — автор целого ряда книг по теории и практике перевода научной и технической литературы.
 Пумпянский, Александр Борисович (род. 1940) — советский и российский журналист, редактор, сценарист.
 Пумпянский, Арон-Элия (1835—1893) — писатель, издатель и редактор «Еврейских записок»; общественный раввин.
 Пумпянский, Борис Яковлевич (1906—1944) — советский кинооператор, лауреат Сталинской премии.
 Пумпянский, Дмитрий Александрович (род. 1964) — российский предприниматель, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, член Бюро Правления РСПП.
 Пумпянский, Лев Васильевич (Пумпян, 1891—1940) — русский литературовед и критик, музыковед.
 Пумпянский Лев Иванович (1889—1943) — советский искусствовед, поэт, методист.
 Пумпянский, Михаил Аркадьевич (1878—1951) — оперный певец (драматический тенор).
 Пумпянская, Семирамида Николаевна (1916—2014) — советский кинорежиссёр-документалист, лауреат Ленинской премии.

Примечания